LV, lv o Lv pueden referirse a:

LV, código ISO 3166 de Letonia
.lv, dominio de internet ccTLD de Letonia
Idioma letón, en código ISO 639-1
Levítico, libro del antiguo testamento
Cincuenta y cinco, en números romanos
Nivel (videojuegos), a menudo abreviado lv. por el inglés level